Ударцев — фамилия; имеет женскую форму Ударцева.
 Ударцев, Григорий Андреевич (1919—1984) — адъютант старший 1-го батальона 363-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта, капитан, Герой Советского Союза.
 Ударцев, Сергей Фёдорович (род. 1951) — учёный-юрист в области истории политических и правовых учений.